Ду́глас Аугу́сто Соа́рес Го́мес (; ) — бразильский футболист, полузащитник клуба ПАОК.

Биография 
Дуглас — воспитанник клуба «Флуминенсе». 6 сентября 2015 года в матче против «Фламенго» он дебютировал в бразильской Серии А. 13 сентября 2016 года в поединке против «Атлетико Минейро» Дуглас забил свой первый гол за «Флуминенсе».

В 2019 году он был отдан в аренду в «Баию».

1 июля 2019 года ПАОК подтвердил переход Дугласа Аугусто из «Коринтианса», подписав четырёхлетний контракт с бразильским полузащитником. В сообщениях говорится, что ПАОК заплатил 3 миллиона евро, чтобы подписать Дугласа.

Достижения 
  Финалист Кубка Бразилии: 2018
  Победитель Примейры-лиги Бразилии: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПАОК

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК ПАОК